Бурышкин — фамилия:

 Бурышкин, Афанасий Васильевич (1853—1912) — русский купец и благотворитель.
 Бурышкин, Владимир Павлович (1913—1968) — полковник французской армии.
 Бурышкин, Давид Петрович (1890—1959) — советский архитектор.
 Бурышкин, Павел Афанасьевич (1887—1955) — русский предприниматель.